ЛХТ — Ленхлебторг. Министерство торговли РСФСР.
 ЛХТ — лампа, при автоведении контролирующая сбор схемы на «ход» и «тормоз» (Словарь метротерминов). Словарь метротерминов#Л
 ЛХТ — лесохозяйственный трактор.
 ЛХТ — литературно-художественный театр (напр. ЛХТ ТГУ).
 ЛХТ — лимфохимиотерапия. Расшифровка медицинских сокращений
 ЛХТ — Лаборатория химической технологии.
 Лхт — удельная энергия, затраченная на образование хрупких трещин (обозначение) 
 Уфимский ЛХТ (Лесхоз)